Nasva (Hiiumaa), een plaats op het Estlandse eiland Hiiumaa
 Nasva (Saaremaa), een plaats op het Estlandse eiland Saaremaa
 Nasva (rivier), een rivier in Estland